Ericsson bezeichnet:
 Ericsson, schwedisches Unternehmen 
 Sony Ericsson, schwedische Aktiengesellschaft
 Ericsson-Kreisprozess, thermodynamischer Kreisprozess
 Ericsson (Familienname), Personen mit dem Namen Ericsson

Siehe auch:
 Eriksson
 Erickson
 Erikson
 Ericson
 Ericksson
 Erickszoon
 Eareckson